Ostredok – grzbiet w Niżnych Tatrach, między szczytami Chabenec i Kotliská 
 Ostredok – najwyższy szczyt Wielkiej Fatry
 Ostredok – szczyt Małej Fatry na Słowacji
 Ostredok (1167 m) – szczyt w Niżnych Tatrach (w Dolinie Demianowskiej)
 Ostredok (886 m) – szczyt w Niżnych Tatrach (w Dolinie Klaczańskiej) 
 Ostredok – szczyt w Tatrach Zachodnich (w grani Otargańców)